1870 — одна́ ты́сяча восемьсо́т семьдеся́т — может означать:

 1870 — натуральное число между 1869 и 1871.
 1870 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1870 (другое обозначение — ESO 56-SC81) — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1870 год в литературе

В искусстве 
 1870 год в театре

В музыке 
 1870 год в музыке

В науке 
 1870 год в науке